Pirum kan syfta på:

 Pirum (sång) – en sång i Gunnar Wennerbergs sångsamling De Tre
 Pirum (manskör) – en manskör ur Trondhjems Studentersangforening
 Pirum (ö) – en ö i skärgården norr om Lidköping
 Pirum Lake –  en sjö i Kanada
Ett äldre ord av omdiskuterat ursprung som betyder berusad.

Referenser